Ljestvice liga četvrtog ranga hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 1997./98.

4. HNL Koprivničko-križevačka 
Klubovi iz Koprivničko-križevačke županije.

 Izvori: 
 Glas Podravine i Prigorja

1. Zagrebačka liga 

 Izvori: 
 NK Maksimir

1. ŽNL Brodsko-posavska 

 Izvori: 
 NK Svačić Stari Slatnik

1. ŽNL Karlovačka 
 

 Izvori: 
 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003 
 Kupa Donje Mekušje

1. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori: 
 80 godina nogometa u Jakšiću

ŽNL Splitsko-dalmatinska 

 Izvori: 
 90 godina Splitsko-dalmatinskog nogometnog saveza 
 OSK Otok

1. ŽNL Vukovarsko-srijemska 

 Izvori: 
 Vinkovački list

Poveznice 
 1. HNL 1997./98.
 2. HNL 1997./98.
 3. HNL 1997./98.
 5. rang HNL-a 1997./98.
 6. rang HNL-a 1997./98.
 7. rang HNL-a 1997./98.
 Hrvatski nogometni kup 1997./98.

Izvori 
 
 

1997-98
 4